Зе-Дока () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Запад штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Пиндаре. Население составляет  50 173 человека на 2010 год. Занимает площадь 2 140,112 км². Плотность населения — 23,44 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 50 507 жителей.

История 
Город основан 4 октября 1987 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 61.008.331,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.237,69 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,590 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Мараньян